

Carriera 
Ha giocato nella massima serie greca.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 Segunda División: 1
Alavés: 2015-2016

Collegamenti esterni